Tiefland est un opéra d’Eugen d'Albert (1903).
 Tiefland est un film de Leni Riefenstahl (1954).